Łukasz Kubot e Marcelo Melo erano i detentori del titolo ma hanno perso in semifinale con Ivan Dodig e Austin Krajicek.

In finale Marcelo Arévalo e Matwé Middelkoop hanno sconfitto Ivan Dodig e Austin Krajicek con il punteggio di 6–7(5–7), 7–5, [10–6].

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinale)
  Nicolas Mahut /  Fabrice Martin (quarti di finale, ritiro)

 Raven Klaasen /  Ben McLachlan (primo turno) 
 Simone Bolelli /  Máximo González (primo turno)

Wildcard 

  Siddhant Banthia /  Matthew Thomson (primo turno)

  Nicholas Monroe /  Jackson Withrow (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Winston-Salem Open 2021